Ahmetoğlu steht für:

 Ahmetoğlu (Zonguldak), Ort in der türkischen Provinz Zonguldak
 Ahmetoğlu (Kastamonu), Ort in der türkischen Provinz Kastamonu

Ahmetoğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Serhat Ahmetoğlu (* 2002), türkischer Fußballspieler